В парному розряді жіночого тенісного турніру Bank of the West Classic 1994, що проходив у рамках Туру WTA 1994, Ліндсі Девенпорт і Аранча Санчес виграли титул, у фіналі перемігши пару Джиджі Фернандес і Мартіна Навратілова 7–5, 6–4.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Мартіна Навратілова (фінал)
 Патті Фендік /  Мередіт Макґрат (півфінал)

 Ліндсі Девенпорт /  Аранча Санчес (чемпіонки)
 Пем Шрайвер /  Елізабет Смайлі (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Bank of the West Classic